Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Pakistan. IJsland heeft geen ambassade in Pakistan.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Pakistan
IJslandse